

Мифология 
 Лим (Голод) — сын Ночи и Мрака в древнегреческой мифологии.

Топоним 
 Лим — река на Балканах, приток Дрины
 Лим — река в Архангельской области, приток Моши

Фамилия 
 Лим, Ализе (род. 1990) — французская теннисистка вьетнамского происхождения.
 Лим, Сергей Георгиевич (род. 1987) — казахстанский дзюдоист.
 Лим Ё Хван (род. 1980) — корейский прогеймер, более известный под псевдонимом SlayerS_`BoxeR` (сокращённо Boxer).
 Лим Вон Чжу — современный художник.
 Лим Дже (1549—1587) — корейский поэт и писатель.
 Лим Джи Хе (род. 1985) — южнокорейская тяжелоатлетка.
 Лим Джон Сим (род. 1993) — северокорейская тяжелоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 2012 года.
 Лим Джонг Хён (род. 1984) — корейский гитарист, известный благодаря ремиксу на песню Canon Rock.
 Лим Джун Сон — северокорейский футболист.
 Лим Дон Хён (род. 1986) — корейский стрелок из лука, двукратный олимпийский чемпион.
 Лим Мен Гык (1905—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Лим Мён Соп (род. 1983) — южнокорейский кёрлингист и тренер.
 Лим Наён (род. 1995) — южнокорейская певица, участница группы «Pristin».
 Лим Пхайк Гань — малайзийская женщина-юрист, дипломат и общественный и политический деятель.
 Лим Сиван — (род. 1988) — южнокорейский актёр и певец.
 Лим Су — российский кореец, преподаватель, автор, актёр, собиратель пословиц.
 Лим Су Чжон — южнокорейская тхэквондистка.
 Лим Сугён — южнокорейская общественная деятельница, журналистка.
Лим Хё Джун — южнокорейский и китайский шорт-трекист, олимпийский чемпион.
 Лим Хён Гю (род. 1985) — корейский боец смешанного стиля.
 Лим Чан-Юр (1903—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Лим Чиоу Чуань (род. 1966) — малайзийский хоккеист на траве.